

Patronyme 

 Adeline Magloire Chancy (née en 1931), femme politique, féministe, académicienne et enseignante haïtienne ;
 Cholzer Chancy (né en 1967), homme d'affaires et homme politique haïtien ;
 François de Chancy (?-1656), chanteur, luthiste et compositeur français ;
 Max Chancy (1928-2002), intellectuel et enseignant haïtien ;
 Michel Chancy, vétérinaire, personnalité politique et secrétaire d'État haïtien.

Toponyme 

 Chancy, commune suisse du canton de Genève
 Pont de Chancy, pont routier et piéton sur le Rhône
 Tuilerie romaine des Bois de Chancy, site archéologique